Adam Johann von Krusenstern - Baltisch-Duits admiraal en ontdekkingsreiziger in Russische dienst
 Paul Theodor von Krusenstern - Russchisch poolonderzoeker, zoon van bovenstaande

Vernoemd naar Adam Johann von Krusenstern
 Kruzenstern (schip, 1926) - Russisch viermastbark
 Little Diomede Island (vroeger Krusenstern Island) - Amerikaans eiland
 Kruzenstern Straat - zeestraat in de Koerillen